Pižma (ruski: Пижма) je rijeka u Nižnjenovgorodskoj i Kirovskoj oblasti u Rusiji.

Pritoka je rijeke Vjatke.

Duga je 305 km, a površina njenog porječja je 14.660 četvornih kilometara.

Zaleđiva se polovicom studenoga i površina joj ostaje zaleđena sve do druge polovice travnja.

Pižma je plovna 144 km od njenog ušća.

Ušće joj je oblika estuarija.

Kirovska oblast
Nižnjenovgorodska oblast
Porječje Vjatke
Rijeke u europskom dijelu Rusije